MDV steht für:

 Malediven, ISO 3166 und olympisches Länderkürzel
 Maschinelle Datenverarbeitung
 Mitte-Deutschland-Verbindung, eine Eisenbahnverbindung zwischen Thüringen und Sachsen
 Mitteldeutscher Verkehrsverbund im Großraum Leipzig-Halle
 Mitteldeutscher Verlag in Halle (Saale)
 Mittelhessisches Druck- und Verlagshaus, Medienunternehmen in Gießen
 Moldavian Airlines (ICAO-Code), eine moldauische Fluggesellschaft

MDv steht für:
 Marinedienstvorschrift, siehe Dienstvorschriften der Bundeswehr

MdV steht für:
 Mitglied der Volkskammer der DDR

mdv steht für:
 Santa Lucía Monteverde (ISO-639-3-Code), Dialekt von Atatláhuca–San Miguel Mixtec, mixtekische Sprache in Oaxaca, Mexiko

Abkürzung